Охраняемые территории включают в себя один национальный парк, три региональных парка, несколько ландшафтных парков, сотни природных памятников и рукотворные памятники. Занимают 12.5% территории Словении. Под защитой организации "Wild Birds Directive", 26 мест составляют примерно 25% - "Особо охраняемые территории". По предложению Natura 2000 кол-во мест увеличится до 260 и 32% территории страны.

Национальные парки
 "Triglav"

Региональные парки
 Notranjski regijski park (Внутреннее Крайнский парк)
 Kozjanski park
 Škocjanske jame (Шкоцянские пещеры)

Ландшафтные парки
 Beka
 Boč
 Drava
 Golte
 Graščinski kompleks Snežnik
 Jareninski dol
 Jeruzalemsko - ormoške gorice
 Kamenščak-Hrastovec
 Kolpa
 Kopališče Banovci
 Kum
 Lahinja
 Ljubljansko barje
 Ljutomerski ribnik и Jeruzalemske gorice
 Logarska dolina
 Mariborsko jezero
 Mašun
 Mrzlica
 Nanos
 Negova in negovsko jezero
 Planinsko polje
 Polhograjski Dolomiti
 Ponikovski kras
 Porezen-Davča
 Rački ribnik-Požeg
 Radensko polje
 Rakov Škocjan
 Robanov kot
 Sečoveljske soline
 Spominski park revolucionarnih tradicij občine Domžale
 Štanjel
 Štatenberg
 Strunjan
 Šturmovci
 Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib
 Topla
 Trnovski gozd
 Udin Boršt)
 Vrtine in kopališča v Moravcih
 Žabljek
 Zajčja dobrava
 Zelenci
 Zgornja Idrijca

Нерукотворные памятники
1 января 2012 года в Словении было 1276 нерукотворных памятников.

Словения, охраняемые территории
Охраняемые природные территории Словении